Lucius Annaeus Seneca (Seneca de Jongere, circa 3 v.Chr. - 65), Romeins filosoof en staatsman, zoon van Seneca de Oudere. Seneca de Jongere is de bekendste van de twee, dus als 'Seneca' zonder verdere aanduiding gegeven is, wordt meestal deze laatste persoon bedoeld.
 Briefwisseling tussen Paulus en Seneca, 4e-eeuwse vervalsing

Zijn vader 
 Marcus Lucius Annaeus Seneca (Seneca de Oudere, 54 v.Chr. - circa 39), Romeins schrijver

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Seneca (Illinois)
 Seneca (Kansas)
 Seneca (Missouri)
 Seneca (Nebraska)
 Seneca County (New York)
 Seneca (Oregon)
 Seneca (Pennsylvania)
 Seneca (South Carolina)
 Seneca (South Dakota)

Overig 
 Seneca (volk), Een indianenvolk, lid van de Iroquois-federatie, zie ook Iroquois
 Piper PA-34 Seneca, Een tweemotorig propellervliegtuig.
 Seneca (schip), een Amerikaanse torpedobootjager die de SS Republic II sleepte na de aanvaring in 1909. 
 Seneca (film), Amerikaanse film uit 2019 
 Seneca-effect, een wiskundig model van groei en instorting.